Auffarth ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Auffarth (* 1951), deutscher Theologe und Religionswissenschaftler
 Florus Auffarth (1815–1877), preußischer Verwaltungsbeamter
 Friedrich Auffarth (1918–2004), deutscher Richter am Bundesarbeitsgericht (1963 bis 1986), zuletzt Vizepräsident
 Gerd U. Auffarth (* 1964), deutscher Augenarzt
 Sandra Auffarth (* 1986), deutsche Vielseitigkeitsreiterin
 Sid Auffarth (* 1938), deutscher Architekt, Historiker, Autor, Herausgeber und Dozent zur Stadtbaugeschichte

Ferner:

 Buchhandlung Auffarth, Frankfurt am Main

Siehe auch:

 Auffahrt